Gyarmati Ferenc (1930) állami díjas géplakatos
 Gyarmati Ferenc (1894–1980) romániai magyar szerkesztő, költő, író, festőművész